Oberkrombach bezeichnet

 Oberkrombach (Mittelhof), Gemeindeteil von Mittelhof im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

 Oberkrombach (Unterfranken), historischer Teilort von Krombach (Unterfranken) im Landkreis Aschaffenburg, Bayern